Хісела Дулко і Флавія Пеннетта були чинними чемпіонками, але вирішили того року не брати участі.
Сабіне Лісіцкі і Саманта Стосур виграли титул, у фіналі перемігши пару Крістіна Барруа і Ясмін Вер з рахунком 6–1, 7–6(5).

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main Draw 

2011